Bodi steht für:

 Bodi (Ghana), ein Ort in Ghana
 Bodi (Volk), ein Volk in Äthiopien
 den ungarischen Familiennamen Bódi
 Kurzform des Namens der indischen Stadt Bodinayakkanur

Siehe auch:
 Bodie (Begriffsklärung)
 Body

Abkürzung